Santa (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur
Santa (provincie), een provincie van Peru
Santa (district), een district van Peru
Dumanlı, in het Grieks Santa, een gemeente in het Turkse district Kurşunlu
Kerstman